

Codici 
 LYX – codice aeroportuale IATA del London Ashford Airport di Lydd (Regno Unito)

Informatica 
 LyX – software libero, con interfaccia grafica per elaborare testi